Egon Franke (politicus) (1913–1995), Duits politicus
 Egon Franke (schermer) (1935–2022), Pools schermer